Васи́лий Черно́в:
 Чернов, Василий Алексеевич (род. 1982) — российский футболист.
 Чернов, Василий Андреевич (1901—1960) — советский учёный-почвовед.
 Чернов, Василий Гаврилович (1904—1974) — советский архитектор, главный архитектор города Перми.
 Чернов, Василий Иванович (1915—1945) — Герой Советского Союза.
 Чернов, Василий Иванович (1930—2023) — партийный деятель.
 Чернов, Василий Егорович (1852—1912) — русский учёный-медик, общественный и политический деятель.
 Чернов, Василий Тихонович (1908—1986) — полный кавалер ордена Славы.